Canicattinesi – abitanti di Canicattini Bagni
Canicattinesi – abitanti di Canicattì